Иннях — топоним:

 Иннях — река в Жиганском улусе Якутии, приток реки Лены.
 Иннях — село в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия).

См. также 
 Иннялы